Aardrijkskunde
Baker (Californië), plaats in de Verenigde Staten
Baker (eiland), onbewoond atol in de noordelijke Grote Oceaan
Baker (Louisiana), plaats in de Amerikaanse staat Louisiana
Baker (Missouri), plaats in de Amerikaanse staat Missouri
Baker (Montana), plaats in de Amerikaanse staat Montana
Baker (Nevada), plaats in de Amerikaanse staat Nevada
Baker Beach, strand op het schiereiland van de Amerikaanse stad San Francisco
Baker City,  plaats in de Amerikaanse staat Oregon
Baker Lake, meer in Canada
Baker Street (straat), straat in Londen
Mount Baker, vulkaan in de Amerikaanse staat Washington
Point Baker, plaats in de Amerikaanse staat Alaska

Bedrijf
Baker Skateboards, Amerikaans bedrijf dat skateboards en wielen fabriceert
Baker Motor Vehicle, Amerikaans autofabrikant in Cleveland (Ohio), van 1899 tot 1914

Merknaam
Baker (motorfiets), Brits motorfietsmerk

Muziek
Ma Baker (lied), lied van de groep Boney M.
Baker Street (single), lied van Gerry Rafferty

Personen met de achternaam Baker
Aidan Baker, Canadees fluitist en gitarist
Andrea Baker, Amerikaans (voice-over)actrice
Alan Baker, Brits wiskundige
Anita Baker, Amerikaans zangeres
Becky Ann Baker, Amerikaans actrice
Betsy Baker, Engels-Amerikaans supereeuwelinge
Blanche Baker, Amerikaans actrice, filmproducente en scenarioschrijfster
Bob Baker, Amerikaans musicoloog, schrijver en musicus
Bob Baker, Brits scenarioschrijver
Brian Baker, Amerikaans gitarist
Brian Baker, Amerikaans tennisser
Buck Baker, Amerikaans autocoureur
Buddy Baker, Amerikaans autocoureur
Carroll Baker, Amerikaans actrice
Charlie Baker, Amerikaans politicus
Chet Baker, Amerikaans trompettist en zanger
Darren Baker, Amerikaans wielrenner
David Baker, Amerikaans pokerspeler
David Aaron Baker, Amerikaans acteur
Dee Bradley Baker, Amerikaans stemacteur
Diane Baker, Amerikaans actrice
Dylan Baker, Amerikaans acteur
Edward Charles Stuart Baker, Brits ornitholoog en politieagent
Eleanor Baker, Zuid-Afrikaans schrijfster
Erin Baker, Nieuw-Zeelands triatlete
Erwin Baker, Amerikaans auto- en motorcoureur
Fred Baker, Belgisch dj
Geoffrey le Baker, Engels kroniekschrijver
George Baker, Brits acteur
George Baker, Nederlands zanger
George Philip Baker, Brits auteur
Gilbert Baker, Amerikaans vlagontwerper en homorechtenactivist
Ginger Baker, Engels drummer
Greg Baker, Amerikaans acteur
Henry Baker, Engels natuurwetenschapper
Henry Frederick Baker, Brits wiskundige
Herbert Baker, Brits architect
James Baker, Amerikaans politicus en diplomaat
Jamie Baker, Brits tennisser
Jeremy Baker, Nederlands acteur, komiek, stemacteur, tekst- en scenarioschrijver
Josephine Baker, Amerikaans danseres
John Baker Saunders, Amerikaans basgitarist
Julius Baker, Amerikaans fluitist
Kage Baker, Amerikaans schrijfster
Kathleen Baker, Amerikaans zwemster
Kathy Baker, Amerikaans actrice
Kenny Baker, Brits acteur en muzikant
Keshia Baker, Amerikaans atlete
Lewis Baker, Engels voetballer
Matthew Baker, Australisch klassiek zanger (bas-bariton)
Moon Baker, Nederlands zangeres
Nathan Baker, Engels voetballer
Newman Taylor Baker, Amerikaans jazz-drummer
Norma Jean Baker, de echte naam van de Amerikaanse actrice Marilyn Monroe
Peter Baker, Engels golfer
Robert Baker, Amerikaans acteur
Sam Baker, Amerikaans singer-songwriter
Samuel White Baker, Brits ontdekkingsreiziger, koloniaal bestuurder, avonturier en grootwildjager
Shorty Baker, Amerikaanse jazztrompettist
Simon Baker, Australisch acteur
Thomas Baker, Brits kapitein
Tom Baker, Engels acteur
Troy Baker, Amerikaans acteur en stemacteur
Vin Baker, Amerikaans basketbalspeler
William Baker, Brits botanicus
Yvette Baker, Brits oriëntatieloopster

Transport
Baker Street (metrostation), station van de metro van Londen

Wiskunde
Stelling van Baker, wiskundige stelling uit de transcendentietheorie

Overig
Baker (inslagkrater), inslagkrater op Venus vernoemd naar Josephine
Baker (kraamverzorgster), oude naam voor een kraamverzorgster, vaak niet gediplomeerd

Zie ook 
Baker County (doorverwijspagina)
Bakker (doorverwijspagina)
Becker (doorverwijspagina)